

Погромне — село, Тоцький район, Оренбурзька область
 Погромне — селище, Тоцький район, Оренбурзька область